Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tom Vanhoudt e Kristof Vliegen che hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Jurij Ščukin 6-4, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

 Marcin Matkowski /  Rogier Wassen (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Álex López Morón (primo turno)

 Petr Luxa /  David Škoch (quarti di finale)
 Giorgio Galimberti /  Gabriel Trifu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2005